Министерство коммунального хозяйства Туркменистана () — упразднённый орган исполнительной власти, осуществлявший государственное управление и единую государственную политику в области коммунального хозяйства, коммунальных услуг, благоустройства и санитарии.

История 
Учреждено 08 апреля 2011 года.

На заседании кабинета министров Туркмении 6 июля 2018 года было принято решение об упразднении министерства. Согласно постановлению президента Туркмении министерство было реорганизовано в Управление коммунального хозяйства Министерства строительства и архитектуры. Функции по благоустройству и коммунального хозяйства были переданы хякимликам велаятов, этрапов и городов. Находившийся в ведении министерства Институт коммунального хозяйства Туркменистана был переподчинён Министерству образования.

Структура 
В структуру министерства входили 206 подразделений, 90 процентов которых финансировались из бюджета, а 10 процентов составляли хозрасчётные предприятия. В г. Ашхабаде находятся 32 подразделения, где заняты около 13 тысяч 700 работников. В целом же по стране в коммунальных службах задействовано более 37 тысяч 800 человек.

Министры

Контактная информация

Примечания 

Туркмения
коммунального хозяйства